Ганнер () — многозначное понятие

Прозвище 
 Ганнер (наст. имя — Чад Лейл; также известен как Джексон Райкер; р. 1982) — американский рестлер.

Фамилия 
  (род. 1976) — австралийский политик, главный министр Северной территории (с 2016).
  (1894 — ?) — американский драматург и общественный деятель.

См. также